Brother (Racoon), single van de Nederlandse band Racoon
 Brother (Matt Corby), single van de Australische zanger Matt Corby
 Brother (Pearl Jam), lied van de Amerikaanse rockband Pearl Jam
 Brother Records, muzieklabel van de Beach Boys
 Brother (film), een film van en met Takeshi Kitano uit 2000
 Brother industries, Japanse multinational